Правия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 102,96 км². Население — 9012 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del Ayuntamiento 
 Federación Asturiana de Concejos 

Муниципалитеты Астурии
Столицы Астурийского королевства